Taseq Ammalortoq bezeichnet:
 Taseq Ammalortoq (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Taseq Ammalortoq (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Taseq Ammalortoq (See, Qaqortoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Taseq Ammalortoq (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland